EMI Christian Music Group é uma gravadora de música cristã subsidiária da EMI.

Selos 

ForeFront Records

Gotee Records

Sparrow Records

Tooth and Nail Records

EMI Gospel

WorshipTogether.com

Ver Também 

EMI

ForeFront Records

Ligações externas 

 Página Oficial
 Página Oficial -EMI Gospel

Gravadoras dos Estados Unidos
Gravadoras de música cristã